Почта:

 Почта — учреждение связи;
 «Почта» — советская рок-группа из Ленинграда;
 
 «Почта» — рассказ А. П. Чехова.
 Почта — хутор в Дубовском районе Волгоградской области России.
 Почта — хутор в Гунибском районе Дагестана России, упразднён в 1976 г.

См. также